taniec śmierci – alegoria w średniowiecznej sztuce plastycznej
 Danse macabre – poemat symfoniczny Camille'a Saint-Saënsa
 Totentanz – utwór Franciszka Liszta
 Danse Macabre – 4 utwór z płyty polskiego rapera Buki, wystąpił gościnnie Rahim
 Danse Macabre – książka Stephena Kinga
 Danse Macabre – zestaw przygód do gry komputerowej Might and Magic: Heroes VI

Zobacz też 
 Dance Macabre – grafika Michaela Wolgemuta z 1493 r.
 Dance of Death – utwór zespołu Iron Maiden
 Taniec szkieletów – album muzyczny Tomasza Budzyńskiego
 Dance Macabre – zespół rockowo-metalowy